Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 23. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Halbschwergewichtsboxen für Männer ausgetragen.

Laut den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) musste das Körpergewicht jedes Boxers im Halbschwergewicht über 75 kg und maximal 81 kg betragen.

Elf Sportler aus elf Nationen ermittelten im Melbourner West Melbourne Stadium den Olympiasieger: Es gewann der US-Amerikaner James Boyd vor dem Rumänen Gheorghe Negrea sowie dem Sowjetrussen Romualdas Murauskas und dem Chilenen Carlos Lucas.

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)
 Bericht und Ergebnisse bei www.sports-reference.com (englisch)

Halbschwergewicht